Oberdorf kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Oberdorf, Haut-Rhin,  Alsace, Département du Haut-Rhin,

Schweiz 

 Oberdorf, Basel-Landschaft, ort och kommun, Bezirk Waldenburg, 
 Oberdorf, Nidwalden, ort och kommun, 
 Oberdorf, Solothurn, ort och kommun, Lebern,

Tjeckien 

 Horní Ves, ort, Vysočina,

Österrike 

 Schloss Welsbach, slott, Kärnten, Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan, 
 Oberdorf im Burgenland (kommunhuvudort), Politischer Bezirk Oberwart, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar